«Юбилей» — название нескольких фильмов:
 Юбилей (фильм, 1944)
 Юбилей (фильм, 1977)
 Юбилей (фильм, 2001)
 Юбилей (фильм, 2007)